Tyrone « Ty » Davis Jr. est un personnage de fiction de la série télévisée New York 911 incarné par Coby Bell.

Biographie de fiction
Davis est le fils d'un flic, Tyrone Davis Sr., décédé durant l'exercice de ses fonctions ()   alors qu'il était qu'un jeune garçon. Il aurait pu faire des études dans une université de droit, mais il a préféré rentrer dans la Police. Ty est devenu un officier de police du  de New York, aux côtés de John Sullivan, dit « Sully » (incarné par Skipp Sudduth), qui fut l'un des collègues de son défunt père. 

Il ne veut pas se faire corrompre et a du mal à croire que son père était peut-être un flic corrompu.

Dans l'épisode Un passé trouble,Ty découvre qu'il a une demi-sœur mais refuse d'avoir des contacts avec elle. Il déménage de chez sa mère car il n'a pas apprécié que tout le monde (notamment Sully) soit au courant alors que lui le l'était pas.
Dans l'épisode Un grand courage,il emménage avec l'ambulancier [Carlos Nieto (personnage)|Carlos Nieto] (incarné par Anthony Ruivivar), avec lequel il a sympathisé dès la première saison à l'époque où ils étaient encore des « bleus ». Lors de cette période il discute avec son amie Alexandra Taylor (Alex : secouriste et pompier) de la mort de leurs pères et sort avec cette dernière quelque temps ce qui répugne Carlos qui ne s'entend pas avec Alex et qui les a surpris ensemble.

Un jour, Davis se fait tirer dessus au niveau de l'entre-jambes dans l'épisode Superhéros (1/2) (3-13), après que des voyous ont tiré sur un restaurant où se trouve un gangster ukrainien, Fyodor Chevchenko (incarné par [Roy Scheider]), qui fut interrogé avant que la fusillade éclate par son collègue Sully, à propos de l'agression du beau-fils de son ami et coéquipier. Ses jours ne sont pas en danger et il reprend le travail après s'être occupé de la fille de son colocataire Carlos.

Pris comme chauffeur par un capitaine de police à qui il a sauvé la vie durant des émeutes, il le fait chanter à propos de sa maîtresse afin que Sully ne soit pas poursuivi et de le réintégrer. Davis refait alors équipe avec son ami. Mais il ne va pas tarder à comprendre que ce dernier à un problème d'alcoolisme. 

Avec Bosco (incarné par Jason Wiles) et Doc (incarné par Michael Beach), il aident à sevrer Sully de l'alcool dans un chalet isolé, après la mort de son épouse (épisode Au fond de l'abîme 4-18).

Dans l'épisode La Taupe (6-02), Davis commence à faire équipe avec sa collègue Sasha Monroe (incarnée par Nia Long) avec laquelle il sort. Mais au moment où il enquête sur le meurtre de son père, auquel le père de son nouveau collègue [Brendan Finney] (incarné par [Josh Stewart]) est mêlé, il apprend que Sasha est des Affaires Internes, mais elle lui a fourni un dossier concernant le meurtre commis il y a vingt ans. Dégoûté, il la quitte.

Il apprend que Sasha Monroe, qui a quitté les Affaires Internes pour la brigade, est enceinte de lui, mais fait une fausse couche à la suite d'une balle tirée par Bosco (épisode Dans la ligne de tir 6-18).

Quand le père de Finney se suicide, Davis l'aide à maquiller le suicide en accident afin que la famille ne perde pas sa pension.

Dans le dernier épisode Adieu Camelot (6-22), Davis devient lieutenant de la brigade criminelle et a sous ses ordres Brendan Finney et sort toujours avec Sasha.

Commentaires 
 Le personnage de « Ty » Davis est apparu dans les 132 épisodes de la série.

Source 

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Policier de fiction
Personnage de fiction afro-américain

en:List of Third Watch characters#Tyrone 'Ty' Davis, Jr.